Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), scrittore, drammaturgo e pittore svizzero
Hugo Dürrenmatt (1876-1957), politico e avvocato svizzero
Peter Dürrenmatt (1904-1989), storico, giornalista e politico svizzero
Ulrich Dürrenmatt (1849-1908), giornalista e politico svizzero
14041 Dürrenmatt, un asteroide della fascia principale